Герцог Орлеанский () — титул французской королевской семьи, присваиваемый с XIV века. Титул присваивался принцу крови (не следует путать с Орлеанским домом, которые сделали из родового титула, часть собственной фамилии), второму сыну короля (или старшему из младших братьев короля). Таким образом, они сформировали побочную линию французской королевской семьи, с возможным правом наследования трона в случае пресечения основной линии.

В период старого режима обладатель звания нередко играл важную политическую роль. Орлеанские герцоги (изначально это был титул) дома Валуа взошла на престол вместе с Людовиком XII (XV век). Луи Филипп II (из 10 креации линии Бурбон-Орлеанских, созданной в 1660 году), пятый герцог Орлеанский, способствовал падению старого режима. Во главе ретроспективно названной 'орлеанистской' фракции, сосредоточенной в Пале-Рояль, он оспаривал полномочия своего кузена Людовика XVI, находившегося в соседнем Лувре. Его сын, Луи-Филипп I, в конечном счете, взошёл на престол после июльской революции 1830 года как король французов. Потомки этой семьи являются орлеанистскими претендентами на французский трон; несколько членов современного Орлеанского дома носили титул герцога Орлеанского. Носитель титула именуется ныне Его Светлость.

Дом Валуа

Первая креация (1344)

Вторая креация (1392)

Третья креация (1519)

Четвёртая креация (1536)

Пятая креация (1549)

Шестая креация (1550)

Седьмая креация (1560)

Дом Бурбонов

Восьмая креация (1607)

Девятая креация (1626) 
После смерти Николаса Генриха его младший брат Гастон получил орлеанский титул, но официально не титуловался как «герцог Орлеанский» до своего брака с наследницей Марией де Бурбон, герцогиней де Монпансье в собственном праве, которая была обручена с Николасом Генрихом в трёхлетнем возрасте. Гастон и Мария стали родителями Анны Марии Луизы Орлеанской, герцогини Монпансье. С её смертью в 1693 году большая часть богатства герцогини отошла её кузену Филиппу I Орлеанскому.

Бурбон-Орлеанский дом

Десятая креация (1660) 
После смерти Гастона Орлеанского Орлеанский апанаж отошёл к короне и позднее был пожалован Филиппу I Французскому, единственному брату короля Людовика XIV. Филипп и его вторая жена Елизавета Шарлотта Пфальцская основали современный Орлеанский дом. Их сын Филипп стал регентом при малолетнем короле Людовике XV.

Первые два герцога именовались Королевскими высочествами (); их наследники именовались Их Светлостями. После 1709 года герцоги Орлеанские были первыми принцами крови — это означает, что они именовались при дворе месье принц и были в очереди на французский трон сразу после потомков Людовика XIV.

Другие 
 Франсуа Гастон Майкл Мария Орлеанский (1935—1960), второй сын Луи-Филиппа, графа Парижского, рассматривается как герцог Орлеанский посмертной креации.

Современность 
 Легитимисты признают герцогом Орлеанским Генриха Орлеанского — главу Орлеанского дома, наследовавшего титул по мужской линии от Филиппа I Орлеанского.
 Орлеанисты признают герцогом Орлеанским , младшего брата Генриха Орлеанского, графа Парижского. По мнению орлеанистов, титул должен был слиться с короной. Жак — младший из двух братьев-близнецов (другой — Мишель, граф д’Эврё), однако орлеанисты считают, что Жак родился первым и, таким образом, считают его старшим из младших братьев графа Парижского, которого признают королём.

См. также 
 Графы Орлеанские
 Дофин

 
Орлеан
Список
Валуа